Gustavo Torner (1925), peintre et sculpteur espagnol ;
 Sergi Bruguera Torner (1971), ancien joueur de tennis espagnol.
Patronyme hispanique